

Sigle 
 Project Object Model – costrutto di Apache Maven

Chimica 
 POM – poliossimetilene

Codici 
 POM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Port Moresby (Papua Nuova Guinea)
 POM – codice identificativo del DME di Pomigliano, radioassistenza per la navigazione aerea

Altro 
 Lingua pom (codice ISO 639-3 pmo) – una delle lingue halmahera-cenderawasih